Volte peut signifier:
 Volte, une danse vive d'origine provençale ;
 VoLTE, acronyme de  (voix sur LTE), un terme de réseau de téléphonie mobile ;
 La Volte, une maison d'édition française ;
 une figure d'Équitation classique.

Articles connexes